In Waves — п'ятий студійний альбом американської групи Trivium, який був випущений 2 серпня 2011 року.

Композиції 
 Capsizing the Sea - 1:30
 In Waves - 5:02
 Inception of the End - 3:48
 Dusk Dismantled - 3:47
 Watch the World Burn - 4:53
 Black - 3:27
 A Skyline's Severance - 4:51
 Built to Fall - 3:08
 Caustic Are the Ties That Bind - 5:34
 Forsake Not the Dream - 5:20
 Chaos Reigns - 4:07
 Of All These Yesterdays - 4:21
 Leaving This World Behind - 1:32

Джерела 
 In Waves  allmusic
 In Waves last.fm

Альбоми Trivium
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records